Alòs de Balaguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alòs de Balaguer (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alòs de Balaguer (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar